

Patronyme 

 Chang, roi de Corée de 1388 à 1389 ;
 Chang Cheh ((張徹, 1923-2002), réalisateur chinois ;
 Chang Chu-gi Joseph (1802-1866), martyr coréen, saint ;
 Chang Heung (陳享, 1806-1875), pratiquant d'arts martiaux chinois ;
 Chang Hyo-hui (장효희, 1948-2003), prédicateur protestant de Corée du Sud ;
 Chang Loo (張露, 1932-2009), chanteuse chinoise ;
 Chang Man-yong (장만영, 1914-1975), écrivain poète, essayiste, journaliste et traducteur sud-coréen ;
 Chang Yongxiang (常永祥, né en 1983), lutteur chinois ;
 David Chang (1977-), chef cuisinier coréano-américain ;
 Julie Chang, journaliste américaine ;
 Kai Chang, athlète jamaïcain ;
 Michael Chang, joueur de tennis américain ;
 P. C. Chang, universitaire chinois ;
 Sarah Chang, violoniste américaine ;
 Victor Chang, chirurgien australien ;
Chang Xinyue (1994-), sauteuse à ski chinoise ;
 Cho Chang, personnage fictif de Harry Potter.

Prénom 
Chang est un prénom porté notamment par l'un des frères Chang et Eng Bunker (1811-1874), célèbres pour être à l'origine de l'expression jumeaux siamois.

Titre d'œuvres 

 Chang, un film américain de Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack sorti en 1927 ;
 Chang, un film coréen de Im Kwon-taek sorti en 1997 ;
 Mademoiselle Chang, une chanson de Michel Berger sortie en 1981.

Musique 
Le terme chang peut désigner plusieurs instruments de musique, notamment :
 chang, une harpe ancienne iranienne ;
 chang, une guimbarde afghane ;
 tchang ou chang, une cithare ouïghoure ou ouzbèke.

Boisson 
 Chang, une marque de bière thaïlandaise ;
 chang, la bière tibétaine.

Autre 
Chang peut également désigner :
 Chang, un ancien parcours de montagnes russes situé à Six Flags Kentucky Kingdom entre 1997 et 2009 ;
 zhang ou chang, une unité utilisée en astronomie chinoise ;
 dynastie Chang, l'ancienne graphie pour la dynastie Shang ;
 chang, transcription du caractère chinois  ;
 chang, transcription du caractère chinois  ;
 Chang, une des transcriptions du nom de famille chinois  ;
 (2051) Chang, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Voir aussi